Rosetown est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, localité de l'Australie-Méridionale

Rosetown, ville de la Saskatchewan
Aéroport de Rosetown

Circonscriptions
Rosetown, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan (1925-1935)
Rosetown, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1912-1975)
Rosetown-Elrose, circonscription provinciale de la Saskatchewan (depuis 2003)
Rosetown-Biggar, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1995-2003)
Saskatoon—Rosetown—Biggar, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan (1997-2015)

Voir aussi

Homonymie de toponyme